Il Baden fu uno stato del Sacro Romano Impero e successivamente uno degli stati di frontiera di primaria importanza dell'Impero. Esso consisteva nei territori lungo la riva destra del Reno, di fronte all'Alsazia ed al Palatinato.
7
Il territorio si sviluppò attorno alla Brisgovia, una contea medioevale del Ducato di Svevia. Si conosce ad oggi una lunga e continua serie di conti locali sino al 962, appartenenti alla Casa di Zähringen. Nel 1061, i conti acquisirono inoltre il titolo addizionale di marchesi di Verona, che mantennero anche dopo la perdita della città. Nel 1112, venne usato per la prima volta il titolo di margravio di Baden.

Sino alle soglie dell'età moderna, il Baden era diviso in due parti distinte: una retta dai cattolici margravi di Baden-Baden, e l'altra retta dai protestanti margravi di Baden-Durlach. Nel 1771, la linea principale di Baden-Baden si estinse e tutte le terre del Baden passarono alla linea di Baden-Durlach.

Durante l'era napoleonica, nella riorganizzazione imperiale del 1803, il Baden ottenne numerosi territori e il margravio il titolo di principe-elettore del Sacro Romano Impero. Questa dignità venne persa solo tre anni dopo, alla fine dell'Impero, nell'agosto del 1806, otto mesi dopo la sconfitta della Battaglia di Austerlitz. In cambio, i margravi ottennero il titolo di granduchi di Baden, oltre ad altri territori. Il Granducato, mantenendo praticamente immutati i confini del 1806, continuò ad esistere sino alla caduta dell'Impero tedesco nel 1918, quando divenne uno stato della repubblica federale tedesca di Weimar.

Questo è l'elenco dei regnanti del Baden dalla contea originaria sino alla deposizione della famiglia nel 1918.

Reggenti del Baden

Conti di Brisgovia (962-1073) 

 962-982: Bertoldo I
 982-1005/06: Bertoldo II
 1005/06-1024: Bertoldo III 
 1024-1073: Bertoldo IV

Margravi di Verona e Conti di Brisgovia (1061-1073) 
 1061-1073: Bertoldo I
 1073: Ermanno I

Margravi del Baden (1073-1190) 
 1073-1130: Ermanno II
 1130-1160: Ermanno III
 1160-1190: Ermanno IV

Albero genealogico

Prima divisione del Baden (1190-1503)

Margravi di Baden-Hochberg (1190-1290) 
 1190-1231: Enrico I
 1231-1290: Enrico II
Nel 1290 Enrico II divide i suoi possedimenti fra i due figli: Rodolfo I riceve Sausenberg, mentre Enrico III continua la linea di Hochberg.

Margravi di Baden-Sausenberg (1290-1503) 
 1290-1313: Rodolfo I
 1313-1318: Enrico, Rodolfo II e Ottone
 1318-1352: Rodolfo II e Ottone
 1352-1384: Ottone e Rodolfo III
 1384-1428: Rodolfo III
 1428-1441: Guglielmo
 1441-1444: Ugo e Rodolfo IV
 1444-1487: Rodolfo IV
 1487-1503: Filippo
Sausenberg ritorna a Baden-Baden.

Margravi di Baden-Hochberg (1290-1418) 
 1290-1330: Enrico III
 1330-1369: Enrico IV
 1369-1386: Ottone I
 1386-1411: Giovanni
 1409-1410: Hesso
 1410-1418: Ottone II
Hochberg ritorna a Baden-Baden. Sarà ricreato nel 1482 per Alberto, figlio di Carlo I di Baden-Baden, e, alla morte di questi nel 1488, di nuovo riunito al Baden-Baden.

Albero genealogico

Margravi di Baden-Baden (prima creazione 1190-1335)
 1190-1243: Ermanno V
 1243-1250: Ermanno VI
 1250-1268: Federico I e Rodolfo I
 1268-1288: Rodolfo I
 1288-1291: Hesso, Rodolfo II, Ermanno VII e Rodolfo III
Nel 1291 Ermanno VII, co-reggente con i fratelli, divide le terre di famiglia: i due figli, Federico II ed Ermanno VIII ricevono, rispettivamente Eberstein e Pforzheim, mentre il resto delle terre continua a essere governato da Ermanno VII e dai suoi fratelli

Margravi del Baden-Baden (1291-1335)
 1291-1295: Hesso, Rodolfo II e Rodolfo III
 1295-1297: Hesso e Rodolfo III
 1297-1332: Rodolfo III e Rodolfo Hesso
 1332-1335: Rodolfo Hesso
Nel 1335 con la morte di Rodolfo Hesso di Baden-Baden, titolo e territori passano a Rodolfo IV di Baden-Pforzheim. Alla morte di questi, Baden-Pforzheim passa al secondogenito Rodolfo V, mentre il primogenito Federico III ottiene Baden-Baden. I due territori sono definitivamente riuniti alla morte del primo, nel 1361.

Margravi di Baden-Eberstein (1291-1353) 
 1291-1333: Federico II
 1333-1353: Ermanno IX
Alla morte di Ermanno IX Eberstein viene riunita a Baden-Baden (seconda creazione).

Margravi di Baden-Pforzheim (1291-1361) 
 1291-1300: Rodolfo IV ed Ermanno VIII
 1300-1348: Rodolfo IV
 1348-1361: Rodolfo V

Margravi di Baden-Baden (Seconda creazione, 1348-1515) 
 1348-1353: Federico III
 1353-1372: Rodolfo VI
 1372-1431:Bernardo I con
 1372-1391: Rodolfo VII
 1431-1453: Giacomo I
 1453-1475: Carlo I con
 1453-1458: Bernardo II
 1475-1515: Cristoforo I

Albero genealogico

Seconda divisione del Baden (1515-1771) 
Con l'estinzione della linea di Sausenberg (1503), il Baden è riunito sotto Cristoforo I di Baden-Baden. Alla sua abdicazione (1515) i figli effettuano una nuova suddivisione dei territori: il primogenito Bernardo III continua la linea di Baden-Baden (linea bernardina), il secondogenito Filippo I riceve Baden-Sponheim e il terzogenito Ernesto I il Baden-Durlach (linea ernestina).

Margravi di Baden-Sponheim (1515-1533) 
 1515-1533: Filippo I
Sponheim è riunita a Baden-Baden.

Margravi di Baden-Baden (II) (Seconda creazione, 1515-1771) 
 1515-1536: Bernardo III
 1536-1569: Filiberto
 1569-1588: Filippo II 
 1588-1594: Edoardo Fortunato
Nel 1594 Ernesto Federico di Baden-Durlach occupa il Baden-Baden, facendosene nominare amministratore; alla sua morte, nel 1604, gli succede il fratello Giorgio Federico,  che nel 1621 rinuncia al governo del Baden-Baden, restituendolo al primogenito di Edoardo Fortunato, Guglielmo.
 1621-1677: Guglielmo
 1677-1707: Luigi Guglielmo
 1707-1761: Luigi Giorgio
 1761-1771: Augusto Giorgio
Con la morte di Augusto Giorgio si estingue la linea bernardina; Baden-Baden è riunito a Baden-Durlach.

Margravi di Baden-Rodemarchern (Prima creazione, 1536-1620) 
 1536-1575: Cristoforo II
 1575-1596: Edoardo Fortunato
 1596-1620: Ermanno Fortunato
Rodermachern e Rodenheim tornano a Baden-Baden.

Margravi di Baden-Rodemachern (Seconda creazione, 1620-1665) 
 1620-1665: Ermanno Fortunato
 1665-1666: Carlo Guglielmo
Rodermachern torna a Baden-Baden.

Margravi di Baden-Rodenheim (1575-1620) 
 1575-1620: Filippo III
Nel 1596 è unito a Rodemarchern.

Albero genealogico

Margravi di Baden-Durlach (1515-1771) 
 1515-1553: Ernesto
 1553-1577: Carlo II
Alla morte di Carlo II il Baden-Durlach, subentra una reggenza fino al 1584, dopo di che i territori sono suddivisi fra i tre figli: il primogenito Ernesto Federico riceve Durlach, il secondogenito Giacomo II Hochberg e il terzogenito Giorgio Federico Sausenberg. Il primo muore senza eredi, l'unico figlio del secondo, Ernesto Giacomo, muore neonato e quindi il terzo fratello riunisce nuovamente tutti i territori.
 1577-1604: Ernesto Federico 
 1604-1622: Giorgio Federico
 1622-1659: Federico V
 1659-1677: Federico VI
 1677-1709: Federico VII
 1709-1738: Carlo III Guglielmo
 1738-1771: Carlo IV Federico 
Nel 1771 Carlo IV Federico eredita Baden-Baden e diviene margravio di tutto il Baden.

Margravi di Baden-Hachberg (II) (Seconda creazione, 1577-1591) 
 1577-1590: Giacomo II
 1590-1591: Ernesto Giacomo

Margravi di Baden-Sausenberg (II) (Seconda creazione, 1577-1604) 
 1577-1604: Giorgio Federico

Albero genealogico

Riunificazione - Margravi, elettori e granduchi di Baden (1771-1918)

Margravi di Baden (Seconda creazione, 1771-1803) 
 1771-1803: Carlo Federico

Elettori del Baden (1803-1806) 
 1803-1806: Carlo Federico

Granduchi del Baden (1806-1918) 
 1806–1811: Carlo I 
 1811–1818: Carlo II 
 1818–1830: Luigi I 
 1830–1852: Leopoldo 
 1852–1858: Luigi II
 1858–1907: Federico I (dal 1852 Reggente, dal 1858 Granduca) 
 1907–1918: Federico II di Baden

Albero genealogico

Altri progetti 

 
Baden
Dinastie nobili sveve